Citrus désigne notamment :

Biologie  
 Citrus, un genre de plantes de la famille des Rutacées.

Toponyme 

 Citrus, une localité de Californie située dans le Comté de Los Angeles ;
 Citrus, un comté situé dans l'État de Floride ;
 Citrus Ridge, une census designated place en Floride.
 Citrus City, une census designated place au Texas.

Publications 
 Citrus, un manga écrit et dessiné par Saburôta.